Гбоко () — город в Нигерии, расположен в штате Бенуэ.

Географическое положение 
Высота центра НП составляет 322 метра над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Нигерии
Бенуэ (штат)